Ursul se poate referi la:

Nume de familie 
 Ala Ursul
 Albert Ursul
 Arcadie Ursul
 Dumitru Ursul

Denumiri geografice 
 Râul Ursul

Film 
 Ursul, film din 2014 regizat de Dan Chișu

Teatru 
 Ursul (piesă de teatru) ("Медведь: Shutka v odnom deystvii"), piesă de teatru într-un singur act din 1888 de Anton Cehov

Vezi și 
 Urs (dezambiguizare)
 Ursu (dezambiguizare)
 Ursa (dezambiguizare)
 Urși (dezambiguizare)
 Ursoaia (dezambiguizare)